Gulebage Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gulebage Xiang (socken i Kina, lat 41,34, long 86,17), Xinjiang, 
 Gulebage Xiang (socken i Kina, lat 38,20, long 77,36), Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar